Lütsche bezeichnet mehrere geografische Begriffe im Bereich von Gräfenroda (Thüringen), die sich alle im Tal des gleichnamigen Flusses befinden.

für den Fluss siehe: Lütsche
für den Flößgraben im Tal siehe: Lütsche-Flößgraben
für die Talsperre am Oberlauf der Lütsche siehe: Talsperre Lütsche
für die Wüstung im unteren Lütschetal siehe: Lütsche-Dorf